Buenas tardes puede referirse a:

 Buenas tardes, expresión que, en idioma español, es una forma de saludo.
 Buenas tardes, programa de televisión emitido por La 1 de Televisión española entre 1970 y 1974.
 Buenas tardes, programa de televisión emitido por Telecinco entre 2000 y 2001.
 ¡Buenas Tardes!, programa de televisión (programa de concursos) emitido por el Canal de las Estrellas de Televisa en 2006.